Сан Анастасио има више значења:

 Сан Анастасио, Тачикон (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Анастасио (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику